Гопли́т ():
 Гоплит — в Древней Греции — тяжеловооружённый воин.
 Гоплит — река в Беотии, у города Галиарта.
 Гоплит — по классификации НАТО вертолёт Ми-2.
 Гоплит рыжий — редкий вид пчёл-мегахилид (Megachilidae) из рода Hoplitis.